Масляко́в — русская фамилия.

Известные носители:

 Масляков, Виктор Николаевич (1960—2020) — российский политический и государственный деятель.
 Масляков, Георгий Гаврилович (1925—1943) — Герой Советского Союза
Масляков, Олег Дмитриевич (1928—2009) — советский и российский художник-плакатист.